Бокаріус Микола Миколайович (1907 — 1998) — український вчений-правознавець, кандидат медичних наук, професор, завідувач кафедри криміналістики та судової експертизи (1939–1941). Син Миколи Сергійовича Бокаріуса.
 Бокаріус Микола Сергійович (1869 — 1931) — український вчений, один із засновників радянської судової медицини і криміналістики. Батько Миколи Миколайовича Бокаріуса.

Примітки 

Прізвища